Cuban steht für:

 Cuban, ein synthetischer Kohlenwasserstoff

Cuban ist der Künstlername von:

 Cuban Link (* 1974; als Felix Delgado), US-amerikanischer Rapper karibischer Herkunft
 

Cuban ist der Familienname folgender Personen

 Mark Cuban (* 1958), US-amerikanischer IT-Unternehmer und Self-Made-Milliardär